Kevin Krawietz och Andreas Mies vann titeln efter att ha besegrat Wesley Koolhof och Neal Skupski med 6–7(3–7), 7–6(7–5), [10–6] i finalen.

Juan Sebastián Cabal och Robert Farah var tvåfaldigt regerande mästare, men de förlorade i kvartsfinalen mot Krawietz och Mies.

Denna turneringen var tidigare världsfemman David Marreros sista tävling på ATP-touren.

Seedning

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (Första omgången)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (Första omgången)
  Tim Pütz /  Michael Venus (Drog sig ur)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Kvartsfinal)

Lottning

Lottning

Kvalturnering

Seedning
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (Kvalificeringsmatch, Lucky losers)
  Pedro Martínez /  Lorenzo Sonego (Första kvalomgången, Lucky losers)

Kvalificerade
  Ugo Humbert /  Sebastian Korda

Lucky losers
  Sander Gillé /  Joran Vliegen
  Pedro Martínez /  Lorenzo Sonego

Kvallottning

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

Barcelona Open Banc Sabadell 2022 – Dubbel
2022 – Dubbel